Niemcy:
 Butzow – część gminy (Ortsteil) Beetzseeheide w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark
 Butzow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Zobacz też:
 Bützow